La saison 2013-2014 du Championnat de Gibraltar de football est la  du championnat semi-professionnel et amateur de Gibraltar - le plus haut niveau du championnat à Gibraltar. . Cette saison, huit clubs participent au championnat. Ils sont regroupés en une poule unique où chaque équipe rencontre tous ses adversaires deux fois. Le dernier du classement est relégué et remplacé par le champion de deuxième division tandis que le septième affronte le vice-champion de D2 en barrage de promotion-relégation.

C'est le tenant du titre, le Lincoln FC, qui remporte à nouveau la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec six points d'avance sur Manchester 62 FC et sept sur Lynx FC. C'est le vingtième titre de champion de Gibraltar de l'histoire du club, qui réussit le doublé en s'imposant en finale de la Coupe de Gibraltar 2013-2014 face à College Europa FC.

Format 
Chacune des huit équipes de la Première Division de football de Gibraltar joue à deux reprises pour un total de 14 matchs chacun au Victoria Stadium. L'équipe arrivant huitième est reléguée en deuxième division alors que l'équipe arrivant septième du championnat joue un match de barrage de promotion-relégation contre le deuxième de deuxième division, le vainqueur obtenant une place pour le championnat de Gibraltar 2014-2015.

Équipes participantes

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|

|}

Résultats

Barrage de promotion-relégation 

 Les deux clubs se maintiennent dans leur championnat respectif.

Leader (journée par journée)

Lanterne rouge (journée par journée)

Statistiques

Domicile et Extérieur

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Classement des buteurs

Bilan de la saison

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
 Championnat de Gibraltar de football 2013-2014
 Rock Cup 2013-2014
 Pepe Reye Cup 2013-2014

Liens externes 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF
  FIFA Fédération de Gibraltar
  UEFA Fédération de Gibraltar
  UEFA Classement de Gibraltar
  UEFA Classement Clubs de Gibraltar

2013-2014
Gibraltar M1
2013 à Gibraltar
2014 à Gibraltar